Håkan Nygren, švedski hokejist, * 7. julij 1944, Švedska.

Nygren je v švedski ligi igral za klube Alfredshems IK, Skellefteå AIK, MoDo Hockey, Rögle BK in Timrå IK.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na dveh svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik po ene srebrne in bronaste medalje. Skupno je odigral 58 reprezentančnih tekem.

Statistika kariere

|-
| Alfredshems IK
| Švedska liga
| 60/61
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Alfredshems IK
| Švedska 2. liga
| 61/62
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Skellefteå AIK
| Švedska liga
| 62/63
|
|
| 3
|
| 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Skellefteå AIK
| Švedska liga
| 63/64
|
|
| 5
| 11
| 16
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 64/65
|
| 27
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 65/66
|
| 21
|
|
|
|
|
|
| 2
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 66/67
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rögle BK
| Švedska liga
| 67/68
|
| 21
| 8
| 6
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 68/69
|
| 20
| 5
| 11
| 16
|
| 6
|
| 7
| 5
| 0
| 5
|
| 2
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 69
|
| 8
| 3
| 2
| 5
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 69/70
|
| 28
| 9
| 13
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 70/71
|
| 28
| 26
| 15
| 41
| -14
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 71
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 71/72
|
|
| 9
| 7
| 16
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 72/73
|
| 20
| 7
| 13
| 20
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Timrå IK
| Švedska liga
| 73/74
|
| 31
| 7
| 6
| 13
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Timrå IK
| Švedska liga
| 74/75
|
| 30
| 4
| 1
| 5
|
| 6
|
| 6
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|-
| Timrå IK
| Švedska liga
| 75/76
|
| 36
| 7
| 10
| 17
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Timrå IK
| Švedska 2. liga
| 76/77
|
| 15
| 8
| 5
| 13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 290
| bgcolor="#7FFF00" | 101
| bgcolor="#7FFF00" | 100
| bgcolor="#7FFF00" | 201
| bgcolor="#7FFF00" | -14
| bgcolor="#7FFF00" | 86
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 15
| bgcolor="#7FFF00" | 5
| bgcolor="#7FFF00" | 1
| bgcolor="#7FFF00" | 6
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 4
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski centralni napadalci
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Skellefteå AIK
Hokejisti MoDo Hockey
Hokejisti Rögle BK
Hokejisti Timrå IK